Essequibo (rivier), een rivier in Guyana
 Essequebo (kolonie) (1616-1814), een Nederlandse kolonie aan deze rivier